Bedrijventerrein Waarderpolder, een buurt en bedrijventerrein in Haarlem
Waarderpolder (historische polder), polder waar het bedrijventerrein gevestigd is
Waarder- en Veerpolder, een wijk van de Nederlandse stad Haarlem dat de polder en buurt omvat